En Pologne, Lewice est le nom  :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Lewice.

 dans la voïvodie d'Opole :
 du village de Lewice.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Lewice.